Јалзи има више значења:

 Јалзи (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Јалзи (Зинакантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику